7. breddegrad kan henvise til:

 7. nordlige breddekreds
 7. sydlige breddekreds